Ма́ркканен () — финская фамилия. Известные носители:
 Маркканен, Вяйнё (род. 1929) — финский стрелок.
 Маркканен, Лаури (род. 1997) — финский баскетболист.
 Маркканен, Матти (1887—1942) — финский гимнаст.
 Маркканен, Эро (род. 1991) — финский футболист.
 Маркканен, Юсси (род. 1975) — финский хоккеист.